Aşk Tesadüfleri Sever peut faire référence à :
 Aşk Tesadüfleri Sever, album studio du chanteur turc Müslüm Gürses sorti en 2006,
 Aşk Tesadüfleri Sever, film du réalisateur turc Ömer Faruk Sorak sorti en 2011,
 Aşk Tesadüfleri Sever, bande originale du film.